Шалом алейхем ():

 «Шалом алейхем» — традиционная песня, которую евреи поют каждый вечер пятницы;
 Шалом алейхем — традиционное еврейское приветствие;
 Шолом-Алейхем (1859—1916) — еврейский писатель и драматург.

См. также 
 Шалом («мир»)
 Библейский город Салим («мир»), ныне Иерусалим.
 Ас-саляму алейкум ()